

Підлісне — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Підлісне — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Підлісне — село, Каримський район, Забайкальський край
 Підлісне — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Підлісне — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Підлісне — присілок, Янтіковський район, Чувашія

Підлісне — село, Вінницька область, Літинський район
 Підлісне — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Підлісне — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Підлісне — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Підлісне — село, Житомирська область, Житомирський район
 Підлісне — село, Кіровоградська область, Олександрівський район
 Підлісне — село, Миколаївська область, Новоодеський район
 Підлісне — село, Рівненська область, Сарненський район
 Підлісне — село, Тернопільська область, Тернопільський район
 Підлісне — село, Тернопільська область, Кременецький район
 Підлісне — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Підлісне — село, Харківська область, Коломацький район
 Підлісне — село, Хмельницька область, Деражнянський район
 Підлісне — село, Чернігівська область, Козелецький район

 Підлісне — селище, Вінницька область, Липовецький район
 Підлісне — селище, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Підлісне — селище, Херсонська область, Олешківський район

 Підлісне — заказник біля села Підлісне, Козелецький район, Чернігівська область

 Підлісне — колишня назва села Зіболки, Жовківський район, Львівська область
 Підлісне — колишня назва села Йорданешти, Чернівецька область, Глибоцький район (до 1995 р.)